Katherine puede referirse a:

 Katherine (Territorio del Norte), pueblo de Australia.
 Río Katherine, río en Australia
 Katherine (Desperate Housewives), personaje ficticio de la serie Desperate Housewives.
 Grupo Katherine, conjunto de textos en inglés medio del siglo XIII. 
Katherine Haringhton, abogada y política venezolana. 
 Katherine Heigl, actriz estadounidense.
 Katherine Langford, actriz australiana.
 Katherine Johnson, física, científica espacial y matemática estadounidense.
 Katherine Schwarzenegger, escritora estadounidense.
 Katherine McNamara, actriz estadounidense.
 Katherine Martorell, abogada y política chilena.
 Katherine Waterston, actriz estadounidense.
 Katherine (nombre)